Bleach DS — серия двухмерных видеоигр в жанре файтинг, посвящённых аниме и манге Bleach и предназначенных для платформы Nintendo DS. В Bleach DS включена возможность игры через Nintendo Wi-Fi Connection.

Bleach: The Blade of Fate 
Bleach: The Blade of Fate () в Японии известная как  была выпущена 26 января 2006 года и является первой игрой серии.

Сюжет 
Куросаки Итиго, главный герой Bleach, должен спасти синигами Рукию, которая приговорена к смертельной казни за то, что передала Ичиго свои силы синигами. Сюжетные подробности различаются в зависимости от того, за какого персонажа вы играете.

Геймплей 

Сражения происходят между двумя или четырьмя персонажами в разных комбинациях. Оппонент может управляться компьютером или другим игроком через Nintendo Wi-Fi Connection. Всего сделано 16 игровых арен с 3D-задниками.

Доступны следующие режимы: сюжетный, аркада, PvP (игрок против компьютера или против другого игрока через Wi-Fi), режим тренировки, дуэль, игра на время, режим выживания, а также сетевой режим для четырёх человек. Во время драк можно будет использовать специальные карты, дающие дополнительные бонусы.

Bleach: Dark Souls 

В 2007 году вышло продолжение игры: Bleach: Dark Souls () или  в Японии. В игру введены новые персонажи, пустые, а также есть возможность создать собственного героя-медика или произвольного война из Готэй 13 отрядов. Был улучшено управление через Nintendo Wi-Fi Connection. В Японии эта игра была на третьем месте среди лидеров продаж в феврале 2007 года.

Режимы Dark Souls: сюжетный, аркада, PvP, игра на время, режим выживания и тренировка.

Персонажи

Отзывы 

Игра получила положительные отзывы на Metacritic. В Японии, Famitsu оценил на 31 из 40, в том время как Famitsu Cube + Advance дал 30 из 40. IGN назвал игру «Лучшим файтингом 2007 года».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры The Blade of Fate
 Официальный сайт Bleach DS 2nd Kokui Hirameku Requiem

Компьютерные игры 2006 года
Игры для Nintendo DS
Игры только для Nintendo DS
Файтинги
Блич
Компьютерные игры по мотивам аниме и манги
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Treasure
Компьютерные игры, изданные Sega